Belören ist der Name folgender Ortschaften:

 Belören (Bucak) im Landkreis Bucak in der türkischen Provinz Burdur
 Belören (Yüreğir) im Landkreis Yüreğir in der türkischen Provinz Adana